Crosscut Canal steht für folgende Kanäle in den Vereinigten Staaten:

* Crosscut Canal (Idaho) im Fremont County, Idaho
 Crosscut Canal (Kalifornien) im Fresno County, Kalifornien
 La Toma Crosscut Canal im Maricopa County, Arizona